Липово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Липово — деревня в Городецком сельсовете Кобринского района Брестской области.
 Липово — деревня в Дивинском сельсовете Кобринского района Брестской области.
 Липово — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Липово — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.
 Липово — деревня в Мядельском районе Минской области.

Польша 
 Липово — деревня в сельской гмине (волости) Рачки Сувалкского повята Подляского воеводства.

Россия 
 Липово — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Липово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Липово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Липово — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Липово — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Липово — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Липово — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Липово — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Липово — деревня в Лужском районе Ленинградской области, упразднена в 2004 году.
 Липово — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Липово — деревня в составе города Добрянка Пермского края.
 Липово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Липово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Липово — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Липово — село в Щёкинском районе Тульской области.
 Липово — деревня в Козловском районе Чувашии.
 Липово — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.

Украина 

Липово — с 1946 по 1995 г. название села Гетен в Береговском районе Закарпатской области.

См. также 

Новое Липово
 Большое Липово
 Верхнее Липово